Chloris može označavati:
 Chloris (Animalia), rod ptica iz porodice Fringillidae
 Chloris (Plantae), biljni rod iz porodice Poaceae